Alessandro Ligi – calciatore italiano
 Jürgen Ligi – politico ed economista estone